Predel heißen folgende geographische Objekte:
 Predilpass, Pass in den Julischen Alpen, Italien/Slowenien (slowenischer Name) 
 Predel (Bergsattel), Bergsattel zwischen den Gebirgen Rila und Pirin in Bulgarien
 Predel, ehemaliger Ort in Sachsen-Anhalt, siehe Reuden (Elsteraue)

Predel ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Predel (1928–2007), deutscher Chemiker
 Gregor Predel (* 1961), deutscher katholischer Theologe
 Hans-Georg Predel (* 1959), deutscher Sportmediziner und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Predl
 Bredel